Магнојевић може да се односи на:

 Магнојевић Горњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Магнојевић Доњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Магнојевић Средњи, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ